Amalia van Nassau-Dietz (1655-1695)

 Amalie van Nassau-Dietz (1710-1777)